La  peut désigner :
  (Armée australienne)
  (Armée néo-zélandaise)
  de chasseurs (Armée révolutionnaire française)
  de chasseurs à pied (Armée française)
  de chars de combat (Armée française)
  d'infanterie "Halton" (Armée canadienne)
  de pionniers ( lorrain) (Armée impériale allemande)